ARIA eller Aria kan syfta på:

 ARIA – en branschorganisation som representerar Australiens musikindustri., se Australian Recording Industry Association
ARIA Charts – en sammanställning av försäljningen av hitmusiken i Australien
ARIA Music Awards
 Aria – solosång
 Aria (djur) – ett släkte av tvåvingar
 Aria (musikgrupp) – en musikgrupp från ett Ryssland
 Aria Pro 2 – ett märke på elgitarrer, akustiska gitarrer, elbasar, banjor och mandoliner
 Aria Resort & Casino – ett kasino och ett hotell som ligger utmed gatan The Strip i Paradise, Nevada i USA

Geografi
 Aria (kommun) – en kommun i provinsen Provincia de Navarra i Spanien
 Aria (ort) – en ort i Grekland

Personer
 Aria Fischer (1999–), en amerikansk vattenpolospelare
 Aria Giovanni (1977–), amerikansk fotomodell, skådespelare och porrstjärna